Nekoma er navnet af tre byer i USA:

 Nekoma, Illinois
 Nekoma, Kansas
 Nekoma, North Dakota